Ecgbert II van Kent, koning van (delen van) Kent (765-779)
 Egbert II van Meißen (1060-1090), graaf van Midden-Friesland (1068-1088), markgraaf van Brunswijk (1068-1090) en Meißen (1068-1076)